World Grand Prix 2014 (darts)
 FIVB World Grand Prix 2014